La Princesse rebelle est le quatrième tome de la série fantasy d’Anne Robillard Les Chevaliers d'Émeraude. Il est paru le  aux éditions Mortagne au Canada puis le  aux éditions Michel Lafon en France.

Résumé 
À 19 ans, Kira devient enfin Chevalier et épouse Sage d’Emeraude, ignorant qu’il est possédé par l’esprit du renégat Onyx. Lorsque ce dernier décide de se venger du Magicien de Cristal, Wellan et les Chevaliers d'Emeraude doivent déployer toutes leurs forces pour l’empêcher de détruire leur allié immortel. Ils sont alors stupéfiés de la puissance qu’Abnar a jadis accordée aux anciens soldats de l’Ordre. 

Redevenu lui-même, Sage est confronté à une vie dont il n’a aucun souvenir, mais Kira lui apprend patiemment tout ce qu’il doit savoir. Soumis à nouveau aux épreuves magiques d’Elund, le jeune guerrier prouvera qu’il a encore de grands pouvoirs mais qu'il ne sait pas s’en servir. Il reviendra donc à Wellan de le guider. 

Tandis que les célébrations organisées en l’honneur du chef des dieux Parandar battent leur plein, un homme agonisant se traîne dans la grande cour du château d’Emeraude. Il annonce que des créatures inconnues déciment la côte. N’écoutant que leur cœur, les valeureux soldats se précipitent au secours des villages attaqués. Ils découvrent que des hommes-lézards ont enlevé les femmes et les fillettes du royaume de Cristal et qu’ils continuent de remonter la côte. Les chevaliers leur tendent donc un piège au royaume d’Argent grâce auquel ils les repoussent vers la mer mais ne parviennent pas à sauver le chevalier Buchanan, victime du combat contre les hommes-lézards. 

De retour au château d'Emeraude, Wellan épouse enfin Bridgess. Après la grande fête donnée en leur honneur, ils s’échappent d’Emeraude pour aller passer quelques jours seuls au bord de l’océan dans le chateau en ruine de Zénor, qui a été aménagé pour eux par le fils de Wellan, Dylan.

Les Chevaliers d'Émeraude
Roman d'Anne Robillard
Roman de fantasy canadien
Roman canadien paru en 2004
2004 en fantasy